Die Liste der DDR-Hallenmeister im 5000-Meter-Lauf enthält alle Leichtathleten und Leichtathletinnen, die den 5000-Meter-Lauf bei den vom DVfL veranstalteten DDR-Leichtathletik-Hallenmeisterschaften gewannen.

Weblinks 
 Leichtathletik-Hallenmeister der DDR auf gbrathletics.com (englisch)
 Leichtathletik - DDR - Hallen - Meisterschaften (5000m - Herren) auf sport-komplett.de

5000-Meter-Lauf Halle